Los términos granja o la granja hacen referencia a:
 Una granja, finca y terreno rural destinado a la cría de ganado y/o complejo agrícola.

Topónimos

En Argentina 
 La Granja (Argentina), localidad del departamento Colón, provincia de Córdoba.

En Brasil 
 Granja (Brasil), municipio del estado de Ceará.

En Chile 
 La Granja (Chile), comuna de Santiago de Chile.
 Estadio La Granja, estadio de fútbol de la ciudad de Curicó.

En España 
 La Granja (Segovia) o San Ildefonso, localidad del municipio de Real Sitio de San Ildefonso, provincia de Segovia;
 Granja de Rocamora, municipio de la provincia de Alicante;
 Granja de Torrehermosa, municipio de la provincia de Badajoz;
 Granja Garcia, localidad del municipio de Cervelló, provincia de Barcelona;
 Granja Guimara, localidad del municipio de Fontioso, provincia de Burgos;
 La Granja (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres;
 Granja (La Coruña), lugar de la parroquia de Mondego, municipio de Sada, provincia de La Coruña;
 La Granja de San Vicente, localidad del municipio de Torre del Bierzo, provincia de León;
 La Granja d'Escarp, municipio de la provincia de Lérida;
 La Granja (Lozoya), localidad del municipio de Lozoya, provincia de Madrid;
 La Granja/El Cruce, localidad del municipio de Paracuellos del Jarama, provincia de Madrid;
 La Granja (San Fernando de Henares), localidad del municipio de San Fernando de Henares, provincia de Madrid;
 La Granja (Calasparra), localidad del municipio de Calasparra, provincia de Murcia;
 Tiata-La Granja, localidad del municipio de Lorca, provincia de Murcia;
 La Granja (Lorca), localidad del municipio de Lorca, provincia de Murcia;
 La Granja (Murcia), localidad del municipio de Murcia, provincia de Murcia;
 La Granja (Oviedo), lugar de la parroquia de San Claudio, municipio de Oviedo, provincia de Asturias;
 La Granja (Salas), lugar de la parroquia de Malleza, municipio de Salas, provincia de Asturias;
 La Granja (Cabrerizos), localidad del municipio de Cabrerizos, provincia de Salamanca;
 La Granja (Garcihernández), localidad del municipio de Garcihernández, provincia de Salamanca;
 Granja Capea, localidad del municipio de Moriscos, provincia de Salamanca;
 La Granja (Sevilla), localidad del municipio de Sanlúcar la Mayor, provincia de Sevilla;
 La Granja (Tarragona), localidad del municipio de Tarragona, provincia de Tarragona;
 La Granja de la Costera, municipio de la provincia de Valencia;
 La Granja (Valladolid) o Sardoncillo, localidad del municipio de Sardón de Duero, provincia de Valladolid;
 Granja Muedra, localidad del municipio de Valoria la Buena, provincia de Valladolid;
 Granja de Moreruela, municipio de la provincia de Zamora;
 Granja Florencia, localidad del municipio de Toro, provincia de Zamora;
 Granja de San Pedro, localidad del municipio de Monreal de Ariza, provincia de Zaragoza;
 Granja de Santa Inés, localidad del municipio de Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza.

En Portugal 
 Granja (Boticas), freguesia en el municipio de Boticas;
 Granja (Mourão), freguesia en el municipio de Mourão;
 Granja (Penedono), freguesia en el municipio de Penedono;
 Granja (Trancoso), freguesia en el municipio de Trancoso;
 Granja Nova, freguesia en el municipio de Tarouca;
 Granja do Ulmeiro, freguesia en el municipio de Soure;
 Granja do Tedo, freguesia en el municipio de Tabuaço.

En Hong Kong 
 Granja Kadoorie, granja cuyo objetivo era el de ayudar y cobijar a los pobres granjeros que llegaban de China a los Nuevos Territorios en Hong-Kong.

Música 
 La Granja (banda) (n. 1986), banda de pop española;
 La granja (álbum) (2009), álbum del grupo Los Tigres del Norte;
 La granja (canción) (2009), canción incluida en él.

Televisión 
 La granja (serie de televisión) (1989-1992), telenovela española.
 La Granja (telerrealidad) (2001-2020), nombre en español del programa de telerrealidad "Farmen":
 La Granja (telerrealidad de Chile) (2005), programa de telerrealidad chileno;
 La Granja (telerrealidad de Colombia) (2004-2011), programa de telerrealidad colombiano;
 La Granja (telerrealidad de España) (2004-2011), programa de telerrealidad español.
 La Granja (Battlestar Galactica) (2005), capítulo (T02E09) de la serie de televisión Battlestar Galactica.
 La Granja (2006), nombre en Hispanoamérica de la película de animación "Barnyard";
 La Granja (2007-2011), nombre en Hispanoamérica de la serie de animación "Back at the Barnyard";

Literatura 
 Rebelión en la granja, novela corta de George Orwell.
 La granja (libros), colección de libros de Enid Blyton.

Gastronomía 
 Judión de la Granja.

Estaciones 
 Estación de La Granja.